Europamästerskap 1994 kan avse:

Europamästerskapen i badminton 1994
Europamästerskapen i bordtennis 1994
Europamästerskapen i brottning 1994
Europamästerskapen i friidrott 1994
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1994
Europamästerskapen i konståkning 1994
Europamästerskapen i skidskytte 1994
Europamästerskapen i sprintsimning 1994
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1994
Europamästerskapet i handboll för herrar 1994
Europamästerskapet i handboll för damer 1994
Öppna Europamästerskapet i innebandy för herrar 1994